Бирон — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Бироны — курляндский дворянский род, известный с XVI века. Его представители:
 Бирон, Александра Александровна (1712—1736) — фрейлина императрицы Анны Иоанновны, супруга Густава Бирона, дочь А. Д. Меншикова.
 Бирон, Бенигна Готтлиб (1703—1782) — жена Эрнста Иоганна Бирона, мать Петра, Гедвиги и Карла Эрста Биронов.
 Бирон, Вильгельмина (герцогиня Саган; 1781—1839) — старшая дочь Петра Бирона, светская дама, известная своим романом с Меттернихом.
 Бирон, Гедвига Елизавета (в замужестве баронесса Черкасова; 1727—1797) — гофмейстерина императрицы Елизаветы Петровны.
 Бирон, Густав (1700—1746) — барон, генерал-аншеф, младший брат Эрнста Иоганна Бирона.
 Бирон, Густав Карлович (1780—1821) — старший сын Карла Эрнста Бирона, генерал-лейтенант прусской армии.
 Бирон, Доротея (урожд. графиня фон Медем; 1761—1821) — герцогиня Курляндская, жена Петра Бирона.
 Бирон, Доротея (герцогиня Саган; 1793—1862) — младшая дочь Петра Бирона и наследница Вильгельмины; любовница Талейрана.
 Бирон, Евдокия Борисовна (урожд. Юсупова; 1743—1780) — вторая супруга герцога Петра, герцогиня-консорт Курляндии и Семигалии.
 Бирон, Елена Васильевна (урожд. Мещерская; 1820—1905) — жена князя Каликста Бирона.
 
 Бирон, Луиза Карловна (также известна под фамилией Виельгорская; 1791—1853) — фрейлина, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Бирон, Пётр (1724—1800) — старший сын Эрнста Иоганна Бирона, последний герцог Курляндии и Семигалии (1769—1795).
 Бирон, Пётр Карлович (1781—1809) — камергер, штаб-ротмистр, внук Эрнста Иоганна Бирона.
 Бирон, Эрнст Иоганн (1690—1772) — герцог Курляндии и Семигалии, регент Российской империи.

 Гонто-Бироны — французский дворянский род, владевший замком Бирон, младшая линия старинного рода Гонто. Его представители:
 Гонто-Бирон, Арман де (1524—1592) — французский полководец, маршал Франции (с 1577), отец Шарля Армана де Гонто.
 Бирон, Арман Луи де Гонто (1747—1793) — внук Шарля Армана II де Гонто, французский полководец и мемуарист.
 

 Бирон, Евгений Владиславович (1874—1919) — русский физикохимик, открывший вторичную периодичность (1915).
 Бирон, Мартин (род. 1977) — канадский хоккеист.
 Андрей ван Бирон (в монашестве Алексий; род. 1957) — священнослужитель Русской православной церкви заграницей, игумен.

Топоним

Франция 
 Бирон — коммуна в департаменте Атлантические Пиренеи, регион Аквитания.
 Бирон — коммуна в департаменте Дордонь, регион Аквитания.
 Замок Бирон — фамильное владение рода Гонто-Биронов, там расположенное.
 Бирон — коммуна в департаменте Приморская Шаранта, регион Пуату — Шаранта.

Другое 
 «Бирон» — историческая пьеса Николая Борисова.
 «Бирон» — бразильский футбольный клуб, существовавший с 1913 по 1978 год.